Spautz ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Spautz (* 1930), luxemburgischer Politiker
 Marc Spautz (* 1963), luxemburgischer Politiker
 Vera Spautz (* 1963), luxemburgische Politikerin